Mulino ima više značenja:
 Mulino, Asti
 Mulino, La Spezia
 Mulino, Lecco
 Mulino, Modena
 Mulino, Savona